Francisco Medrano kan syfta på:

 Francisco de Medrano (1570–1607), spansk poet
 Francisco Medrano (född 1983), salvadoransk fotbollsspelare

Se även 
 Sebastián Francisco de Medrano (död 1653), spansk poet och dramatiker